Аки-Юрт (, ) — село в Малгобекском районе Республики Ингушетия.

Образует муниципальное образование сельское поселение Аки-Юрт как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено у южного подножья Терского хребта, в 25 км к востоку от районного центра — Малгобек и в 55 км к северу от города Магас.

Ближайшие населённые пункты: на юго-западе — сёла Новый Редант и Зязиков-Юрт, на западе — село Южное, на северо-западе — станица Вознесенская и на востоке — сёла Комарово и Горагорск (Чечня).

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Малгобекского района
Муниципальные образования Малгобекского района
Сельские поселения Ингушетии